Львиные ворота — название ряда ворот:
 Львиные ворота в Микенах (XIII век до н. э.);
 Порта-Леони в Вероне (I век до н. э.);
 Львиные ворота в Иерусалиме (по преданию, через них вошёл в Иерусалим Иисус Христос);
 Львиные ворота в Москве — белокаменные резные ворота в Московском Кремле; существовали в оригинальном виде до начала XIX века; в настоящее время их фрагменты хранятся в музее «Коломенское»;
 Львиные ворота в Задаре.

См. также 
 Lionsgate